Каталогът на Месие е каталог от 110 астрономически обекта, съставен от френския астроном Шарл Месие.

Звездна карта на обектите на Месие

Обекти от каталога на Месие

1 – 10

11 – 20

21 – 30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

61 – 70

71 – 80

81 – 90

91 – 100

101 – 110

Легенда 

Означенията с * са на обекти на Месие, чиито популярни имена са официално зададени от Астрономическия календар на БАН.

Външни препратки 

 База данни с каталога на Месие, SEDS.org

!